est une expression anglaise signifiant « cercle restreint ». Elle peut faire référence à :

Série télévisée 

 , titre original dAu revoir Michael : Partie 2,  de la  de .

 Littérature 

 , roman de T. C. Boyle publié en 2004 ;
 , roman de Brad Meltzer publié en 2011.

 Musique 

 , groupe de reggae jamaïcain formé en 1968 ;
 , album d'Evergrey sorti le .
 Inner Circle, nom de la fanbase du groupe coréen Winner.

 Cinéma 

 , film américain de D. W. Griffith sorti en 1912 ;
 , film américain de Philip Ford sorti en 1946 ;
 , titre anglais du Cercle des intimes, film italo-américano-soviétique d'Andreï Kontchalovski sorti en 1991 ;
 , film américain de  sorti en 2005.

 Autres 

 The Inner Circle''''', groupe de catcheurs de la AEW.

Voir aussi